Боблово — топоним.

Белоруссия 
 Боблово — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Боблово — хутор в Рыльском районе Курской области.
 Боблово — деревня в Клинском районе Московской области.
 Боблово — музей-усадьба Д. И. Менделеева в деревне Боблово Клинского района Московской области.
 Боблово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.